Moulin-Rouge est le second tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne, scénario de Frank Giroud, dessins de Jean-Paul Dethorey, paru en 1984.

Synopsis 
Un vieil homme est assassiné dans une rue de Paris. Avant de mourir, il indique à Louis qu'une certaine Nadia est menacée.

Bibliographie 
 Glénat, 1984,  
 Glénat, coll. Vécu, 1987
 Glénat, coll. Vécu, 1993

Louis la Guigne